Telde är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Las Palmas och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Telde ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ögruppen Kanarieöarna.

Terrängen runt Telde är kuperad västerut, men österut är den platt. Havet är nära Telde åt nordost. Den högsta punkten i närheten är Los Marteles,  meter över havet,  km väster om Telde.  Närmaste större samhälle är Las Palmas de Gran Canaria,  km norr om Telde. 

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Galleri

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kanarieöarna